Joaquim Salvat ist der Name folgender Personen:

* Joaquim Salvat i Sintes (1903–1938), katalanischer Komponist
 Joaquim Salvat (Fußballspieler) (* 1980), ehemaliger andorranischer Nationalspieler